Серге́й Бори́сович Яшку́лов (3 декабря 1940 — 30 ноября 2015) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1980).

Биография 
В 1963 году закончил ЛГИТМиК (педагоги — О. И. Альшиц, Г. А. Товстоногов, Р. А. Сирота).

Служил в Калмыцком драматическом театре им. Б. Басангова, на сцене которого сыграл сотни ролей. Позже выступал в Калмыцком республиканском ТЮЗе. Был членом Союза театральных деятелей Республики Калмыкия, отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Награды 
 Заслуженный артист Калмыцкой АССР.
 Заслуженный артист РСФСР (22.10.1980).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).
 Орден «Знак Почёта» (1976).
 Ветеран труда (1997).

Работы в театре 
 «Три сестры» А. П. Чехова — Вершинин
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Городничий
 «Доходное место» А. Н. Островского — Жадов
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Карандышев
 «Чууче» Б. Басангова — Пииря
 «Солдатская вдова» Н. П. Анкилова — Плетнёв
 «Нашествие» Л. М. Леонова — Фёдор Таланов
 «По велению вечного неба» П. Дарваева — Чингиз-хан
 «Король Лир» У. Шекспира — Эдмонд

 Фильмография 
  — Ищи ветра… — табунщик''

Примечания

Ссылки 
 Актёры России. Яшкулов Сергей Борисович

Заслуженные артисты Калмыцкой АССР
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Калмыцкий драматический театр имени Баатра Басангова